Il singolare del Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Boris Becker era il detentore del titolo, ma ha perso nel terzo turno contro Jay Berger.

Miloslav Mečíř ha battuto in finale 3–6, 2–6, 6–1, 6–2, 6–3 Yannick Noah.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells 1989